Openpilot är ett semi-automatiserat körsystem baserad på öppen källkod utvecklad av comma.ai. Openpilot fungerar som en ersättning för så kallade Avancerade förarassistanssystem (ADAS) med målet att förbättra den visuella uppfattningen och den elektromekaniska ställdonskontrollen. Det gör det möjligt att ge befintliga bil mera datorkraft, förbättrade sensorer och kontinuerligt uppdaterade förarassistansfunktioner som förbättras med användargenererade data.

Bilar som har stöd för systemet 
Stöd för fler och fler fordon och märken har lagts till genom utveckling av öppen källkod.

Se även 
 Waymo

Källor

Externa länkar 

 Officiell webbplats

Artificiell intelligens
Autonoma vägfordon
Fri programvara och öppen källkod